Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Adriano Panatta 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Harold Solomon (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (campione)
 Heinz Günthardt (quarti di finale)

 Adriano Panatta (finale)
 Željko Franulović (quarti di finale)
 Mark Cox (primo turno)
 Peter Elter (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Geneva Open 1980